Yesterday Was Dramatic — Today Is OK (в переводе на  — вчера было драматичным, сегодня все в порядке) — дебютный студийный альбом экспериментальной исландской группы Múm, вышел 11 марта 2000 года в Исландии, а затем 2 апреля 2001 года в Великобритании. В 2005 году альбом был полностью исполнен на концерте Don’t Look Back в Лондоне.

Список композиций

Участники записи 
 Гуннар Эдн
 Эдвар Торрейярсон Смаурасон
 Гида
 Кристин Анна Валтисдохтир

История выпуска альбома

Ссылки 
 

Дебютные альбомы 2000 года
Альбомы Múm
Альбомы P-Vine Records